Церковь святого Викентия де Поля — католический храм Харькова ордена лазаристов. Храм освящён в честь святого Викентия де Поля.

История 
Первоначально на месте костёла располагалась территория заброшенного детского сада. Участок был приобретен общиной в 1995-м году, первая литургия была проведена 27 сентября 1995 г. Проект реконструкции здания выполнил архитектор Виктор Зайденберг. Храм построен в архитектурном стиле модернизма. Кроме храма на территории расположен дом для священников и приходской центр.

Примечания

Ссылки 
 Страница прихода на сайте вице-провинции Свв. Кирилла и Мефодия
 Вид со спутника

Поля костёл
Католические храмы Украины
Х